Baanbrug (Amsterdam), een brug in Amsterdam over de Lijnbaansgracht
Baanbrug (Edam), een brug in Edam, rijksmonument